Détente (fr. ‚Ausdehnung‘, ‚Entspannung‘, ‚Abzug‘) bezeichnet:

 die Verbesserung zwischenstaatlicher Beziehungen, siehe Entspannungspolitik
 eine US-amerikanische Speed- und Thrash-Metal-Band, siehe Détente (Band)
 die besondere Aussprache von Verschlusslauten im Französischen, siehe Détente (Sprachwissenschaft)

Siehe auch:

 Entspannung